Цей термін може позначати наступне

В астрономії 
 Virgo Constellation — сузір'я, що в українській мові називається сузір'ям Діви
 Virgo Cluster — скупчення галактик у відповідному сузір'ї
 Virgo Supercluster — надскупчення галактик у відповідному сузір'ї
 Virgo Stream — зірковий потік у відповідному сузір'ї
 Інтерферометр Virgo — європейський телескоп гравітаційних хвиль
 VIRGO — українська рентгенівська віртуальна обсерваторія